Плоэза́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Бегар. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22204.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 135 км северо-западнее Ренна, в 40 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1261 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 736 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 480 были экономически активными, 256 — неактивными (показатель активности — 65,2 %, в 1999 году было 62,6 %). Из 480 активных работали 436 человек (239 мужчин и 197 женщин), безработных было 44 (20 мужчин и 24 женщины). Среди 256 неактивных 73 человека были учениками или студентами, 104 — пенсионерами, 79 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Исторический памятник с 1930 года
 Усадьба Кермаркер (XVII век). Исторический памятник с 1927 года
 Церковь Нотр-Дам-де-Рюнан
 Церковь Сен-Пьер-де-Плоэзаль

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор